Nowe Masiewo – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narewka.
 Stare Masiewo – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narewka.